Pelegri peut désigner :
 Bernat Pelegrí (1288- 1300), évêque espagnol ; 
 Francis Pelegri (1952-), rameur d'aviron français ;
 Jean Pélégri (1920-2003), romancier, poète et acteur français ; 
 Óscar Pelegrí (1994-), coureur cycliste espagnol ; 
 Pierre Pelegri (1931-1980), scénariste français.

Voir aussi 
 Pelegrí Clavé (1811-1880), peintre espagnol ;
 Pietro Pellegri (2001-), footballeur italien.